Франц Беке (;  — ) — немецкий офицер резерва(то есть не окончивший военного училища), доброволец-танкист во время Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами. Генерал-майор резерва (с 20 апреля 1945 года). По довоенной и послевоенной профессии — врач-стоматолог.

Биография 
Родился 28 февраля 1898 года в Шварценфельс, Германская империя.

Первая мировая война 
Поступил на военную службу добровольцем в мае 1915 года. Воевал на Западном фронте в пехоте, награждён Железным крестом 2-й степени. После тяжёлого ранения в ноябре 1916 года переведён в артиллерию. В 1918 году получил ещё 2 ранения. Войну закончил в звании вице-фельдфебеля.

Между мировыми войнами 
В январе 1919 года уволен с военной службы, поступил на учёбу на медицинском факультете. В первом семестре прервал учёбу, отправившись воевать в составе Добровольческого корпуса Эппа (). Затем завершил медицинское образование, получил степень доктора медицины и открыл частную стоматологическую клинику.

В апреле 1937 года вновь добровольно поступил на военную службу (в возрасте 39 лет). Окончил курсы подготовки офицеров, в декабре 1937 года получил звание лейтенанта резерва (то есть без окончания военного училища).

С января 1938 года — командир взвода в танковом батальоне. Участвовал в занятии Судетской области Чехословакии.

Вторая мировая война 
Участвовал в Польской кампании, награждён планкой к Железному кресту 2-й степени (повторное награждение).

С ноября 1939 года — командир роты, старший лейтенант резерва, то есть без окончания военного училища.

Во время Французской кампании был дважды ранен (остался в строю), получил Золотой знак за ранения и награждён Железным крестом 1-й степени.

В мае 1941 года произведён в звание капитана резерва.

С 22 июня 1941 года капитан Беке участвовал в операции «Барбаросса». С 1 августа 1941 года Франц Беке получил звание майора резерва.
Отвечал за ремонт танков в 6-й танковой дивизии. Где и получил среди сослуживцев прозвище «дантист» не только за зубоврачебную помощь сослуживцам, но и за эффективную работу по восстановлению подбитых танков. Немецкая система восстановления танков была очень эффективной в начале войны, не сгоревшие лёгкие трофейные чехословацкие танки Pz.35(t) восстанавливались, ремонтировались и подготавливались к действию в самый короткий срок, в 24 часа. Его 6-я танковая дивизия, наступавшая в общем направлении на Ленинград в октябре 1941 переброшена в район Вязьмы, затем Ржева, в общем направлении на Москву.

С января 1942 года — командир второго батальона 11-го танкового полка.

С ноября 1942 года 6-я танковая дивизия (после отдыха и перевооружения новыми танками во Франции в мае-октябре 1942 года) на Сталинградском направлении (Котельниково). К марту 1943 года дивизия отступила в район Харькова. В январе 1943 года Беке был награждён Рыцарским крестом.

С июля 1943 года — 6-я танковая дивизия участвует в Курской битве (на южном фасе Курской дуги).
Здесь магнитящимися к броне гранатами в ночном бою майор резерва Беке уничтожил лично три танка, за что и получил три нарукавных шеврона. 13 июля Беке был ранен (остался в строю), 14 июля принял командование 11-м танковым полком.

За бои на Курской дуге майор резерва Беке в августе 1943 года был награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

С ноября 1943 года — подполковник резерва, в феврале 1944 года в пятидневных боях под Балабановкой ценой потери одного «Тигра» боевая группа «Беке» вывела из строя 267 единиц бронетехники противника. 21 февраля 1944 г. рыцарский крест с дубовыми листьями Беке украсили мечи (№ 49). С мая 1944 года — полковник резерва.

С 3 июля 1944 года — командир 106-й танковой бригады «Feldherrnhalle» на Западном фронте.

С марта 1945 года — командир 13-й танковой дивизии. 20 апреля 1945 года произведён в звание генерал-майора резерва.

В мае 1945 г. Баке принял командование так называемой танковой дивизией «Фельдхернхалле 2», смешанного формирования.

Франц Беке был 13 раз подбит, имел 7 ранений и нагрудный знак «За ранения» в золоте.

После капитуляции Германии 8 мая 1945 года Беке сумел отвести остатки своей дивизии на запад и сдаться в американский плен.

Послевоенные годы 
Отпущен из плена в 1950 году, вернулся в Германию и вновь стал работать стоматологом. Погиб 12 декабря 1978 года в автомобильной катастрофе в Хагене в возрасте 80-ти лет. Бундесвер ФРГ предоставил почётный караул для его похорон.

Примечания

Литература 
 Berger, Florian. Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. — Selbstverlag Florian Berger, 1999. — ISBN 3-9501307-0-5.

Ссылки 
 

Упомянутые в вермахтберихте
Генерал-майоры (вермахт)
Военнопленные Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)
Танкисты Второй мировой войны
Погибшие в автомобильных катастрофах